Эра Водолея — многозначный термин:
 Эра Водолея — астрологическая эра
 Эра Водолея — настольная ролевая игра
 Эра Водолея — одно из названий Нью Эйдж
 Age of Aquarius (с англ. Эра Водолея) — альбом пауэр-метал-группы Revolution Renaissance (2009)